Heracleum marashicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kit Tan och Yildiz. Heracleum marashicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
marashicum